Galletti ist ein italienischer Familienname, der zuerst in Norditalien auftrat. Die ersten Hinweise auf diesen Namen datieren, in der Variante Galigai, aus dem Jahr 1039 in Florenz.

Namensträger 
 Alessio Galletti (1968–2005), italienischer Radrennfahrer
 Filippo Maria Galletti (1636–1716), italienischer Maler
 Gian Luca Galletti (* 1961), italienischer Politiker
 Giovanna Galletti (1916–1992), italienische Schauspielerin
 Giuseppe Galletti (1798–1873), italienischer Politiker
 Johann Georg August Galletti (1750–1828), deutscher Gymnasialprofessor, Historiker und Geograph
 Luciano Galletti (* 1980), argentinischer Fußballspieler
 Paolo Galletti (1937–2015), italienischer Schwimmer
 Pietro Luigi Galletti (1724–1790), italienischer Mönch, Archäologe und Historiker
 Rubén Horacio Galletti (* 1950), argentinischer Fußballspieler
 Salvatore Galletti (1923–2010), italienischer Künstler
 Stefano Galletti (1833–1905), italienischer Bildhauer

Einzelnachweise 

Familienname
Italienischer Personenname